Název Valdov má více sídel:
 Valdov (Nová Paka), část města Nová Paka v okrese Jičín
 Valdov (Jablonné v Podještědí), část města Jablonné v Podještědí v okrese Liberec
 Valdov (Vyšší Brod), zaniklá osada v okrese Český Krumlov

Externí odkazy